Les Anomaluromorpha forment un sous-ordre des Rodentia, regroupant deux familles de mammifères rongeurs : les Anomaluridés, sortes d'écureuils volants, et les Pédétidés dont les lièvres sauteurs sont les derniers représentants vivants. C'est le zoologiste suisse Jørgen Bugge qui a créé ce sous-ordre en 1974.

Liste des familles 
Selon  et   :
 famille Anomaluridae Gervais, 1849 - les Anomaluridés (des écureuils volants)
 famille Pedetidae Gray, 1825 - les Pédétidés (des lièvres sauteurs)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Rodentia
Rongeur (nom scientifique)